Le Festival olympique de la jeunesse européenne s'est tenu en 2005 à Lignano Sabbiadoro dans le Frioul-Vénétie Julienne en Italie.

Tableau des Médailles

Pays participants n'ayant obtenu aucune médaille

Voir aussi

Lien interne 
 Festival olympique de la jeunesse européenne

Liens externes 
 Site officiel

2005
Événement sportif international en Italie
Sport dans la province d'Udine
Compétition multisports en 2005
Compétition multisports en Italie
Sport en Italie en 2005
Festival en 2005